Каменка — посёлок в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Режиковским сельским советом.

География 
Населённый пункт располагается в левом истоке реки Каменка (левый приток реки Исеть) в 18 километрах на север от посёлка Белоярский.

Часовой пояс

История 
В 1966 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок шпалозавода переименован в Каменка.

Население

Инфраструктура 
Посёлок разделен на восемь улиц (Берёзовая, Болотная, Железнодорожная, Железнодорожников, Лесная, Привокзальная, Проезжая, Центральная) и один переулок (Привокзальный).

Примечания

Литература

Ссылки 
 О Белоярском городском округе

Населённые пункты Белоярского городского округа